Die Zeit, die bleibt ist

der Titel folgender Filme:
 Die Zeit die bleibt (1985), deutscher Film von Lew Hohmann
 Die Zeit die bleibt (2005), französischer Film von François Ozon

der Titel eines Kriminalromans:
 Die Zeit, die bleibt (2019), deutscher Roman von Thomas Palzer